L'estixosaure (Styxosaurus) és un gènere representat per una única espècie de plesiosaure elasmosàurid que va viure en el Cretaci superior (fa aproximadament 85,8 i 71 milions d'anys, des del Santonià fins al Campanià), en el que és Estats Units.

Descobriment 

L'exemplar holotip de Styxosaurus snowii va ser descrit per S.W. Williston

Un altre exemplar més complet: el SDSMT 451 (d'uns 11 metres de longitud) va ser descobert a prop de Iona, Dakota del Sud, també als EUA, el 1945. L'exemplar originalment va ser descrit i anomenat Alzadasaurus pembertoni per Welles i Bump (1949) i va romandre així fins que va ser sinònim de S. snowii per Carpenter. La seva cavitat toràcica contenia uns 250 gastròlits o "pedres d'estómac". Tot i que està muntat a l'Escola de Mines com si el cap estigués mirant cap a dalt i fora de l'aigua, aquesta posició seria físicament impossible.

Styxosaurus rep el nom del mitològic Riu Estix (Στυξ), que separava l'inframón grec del món dels vius. La part de -saurus prové del grec sauros (σαυρος), que significa 'sargantana' o 'rèptil'.

L'exemplar tipus es va trobar a Hell Creek al comtat de Logan, Kansas i és l'origen del nom del gènere encunyat per Samuel Paul Welles, que va descriure el gènere, el 1943.

Classificació 
Styxosaurus snowii és d'un grup anomenat elasmosaures i està estretament relacionat amb Elasmosaurus platyurus, que es va trobar a Kansas, Estats Units, el 1867.

El primer estixosaure que va ser descrit inicialment es deia Cimoliasaurus snowii per S.W. Williston el 1890. L'exemplar incloïa un crani complet i més de 20 vèrtebres cervicals (KUVP 1301) que van ser trobades al costat de Hell Creek a l'oest de Kansas per Judge E.P. West.

El nom es va canviar més tard a Elasmosaurus snowii per Williston el 1906 i després a Styxosaurus snowii per Welles el 1943.

Una segona espècie, Styxosaurus browni, va ser nomenada per Welles el 1952. Encara que sinònim amb Hydralmosaurus serpentinus el 1999, ha estat recentment revalidada.

El següent cladograma mostra la col·locació del Estixosaure a Elasmosauridae després de l'anàlisi de Rodrigo A. Otero el 2016:

Referències 

Plesiosaures